Rogers Cup 2012 – tenisowy turniej WTA z cyklu Rogers Cup rozgrywany w dniach 7–13 sierpnia 2012 roku w Montrealu na kortach twardych o puli nagród 2 168 400 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione 

|

|}

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2012 w tenisie ziemnym
2012
WTA Tour